Mockery – cortometraggio del 1912 diretto da Larry Trimble
Mockery – film del 1927 diretto da Benjamin Christensen